Eastbourne International 2022, właśc. Rothesay International Eastbourne 2022 – tenisowy turniej WTA kategorii WTA 500 w sezonie 2022 z cyklu Eastbourne International rozgrywany w dniach 19–25 czerwca 2022 roku w Eastbourne na kortach trawiastych o puli nagród wynoszącej 757 900 dolarów amerykańskich.

Gra pojedyncza

Zawodniczki rozstawione

Drabinka

Faza finałowa

Faza początkowa

Pula nagród

Gra podwójna

Zawodniczki rozstawione

Drabinka

Pula nagród

Uwagi

Przypisy

Bibliografia

Linki zewnętrzne 
 

2022
2022 w tenisie ziemnym
2022 w Anglii